Ravine Sèche oder Ravine Séche (französisch für „trockener Bach“) ist der Name folgender Fließgewässer:

 Ravine Séche (Dominica), Bach im Parish Saint Andrew
 Ravine Sèche (Fluss, Réunion) auf Réunion 

Ravine-Sèche ist der Name folgender Orte:

 Ravine-Sèche (Haiti), Dorf im Saint-Marc Arrondissement
 Ravine-Sèche (L’Étang-Salé), Ortsteil von L’Étang-Salé, Réunion